Supercoppa ucraina 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa ucraina 2018 – torneo di pallavolo maschile